Hälsingfors kan syfta på:

 Hälsingfors, Vindelns kommun – en by i Vindelns kommun, Västerbottens län
 Hälsingfors, Lycksele kommun – en by i Lycksele kommun i Västerbottens län

Se även
 Helsingfors – Finlands huvudstad